Molekulska formula -{C28H34O15}- se može odnositi na:

 Hesperidin
 Neohesperidin